Az anizidin a metoxianilin három izomerjének bármelyikét jelentheti:
o-anizidin (2-metoxianilin)
m-anizidin (3-metoxianilin)
p-anizidin (4-metoxianilin)